Wiener Moden-Zeitung steht für folgende Zeitschriften:

 Wiener Moden Zeitung (Untertitel Organ der Universal-Moden für Damen und Herren), Wien 1862 bis 1863
 Wiener Moden-Zeitung und Zeitschrift für Kunst, schöne Litteratur und Theater, 1816 bis 1817 Titel der Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode
 Wiener Modenzeitung, Wien 1928 bis 1942
 Wiener Moden- und Hauswesen-Zeitung, Wien 1881 bis 1882